Распутье () — британский драматический телесериал о трансгендерной женщине — киллере, которая узнает, что у неё есть сын от бывшей подружки.

Сюжет 
Сериал рассказывает про трансгендерную женщину — киллера Мию, которая неожиданно получает письмо от бывшей подружки, умирающей от рака, и из него узнает, что является отцом 11-летнего сына Райана. Миа приезжает в сельский дом в Йоркшире, где должна стать опекуном своего сына и трёх неродных детей. Продолжая работать наёмным убийцей, Миа учится справляться с ролью отца.

В ролях 
 Хлоя Севиньи — Миа, трансгендерная женщина - киллер
 Питер Уайт — Эдди, босс Мии
 Джонас Армстронг — Бен
 Винсент Риган — Джон
 Бен Кромптон — Лиам
 Карла Кром — Райли, падчерица Мии
 Рис Ной — Ливай, пасынок Мии
 Джорден Бенни — Райан, сын Мии
 Рома Кристенсен — Леони, падчерица Мии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2012 году
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2012 году